Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015 года, также известный как Женский Евробаскет-2015, — 35-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, который впервые проходил в двух странах: Венгрии и Румынии. Венгрия принимала турнир в 1950, 1964, 1983 и 1997 годах. В Румынии чемпионат Европы проходил в 1966 году. Также впервые в финальной стадии принимали участие 20 национальных сборных. По результатам соревнований проходил отбор на летние Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро.

Золотые медали впервые в своей истории завоевала сборная Сербии, обыграв в финале сборную Франции со счётом 76:68.

Выбор места проведения 
Первоначально 6 стран выразили желание провести у себя женский Евробаскет 2015: совместно Белоруссия и Литва, Венгрия, Израиль, Испания, Сербия. Позже Литва отказалась от идеи подачи совместной заявки на турнир с Белоруссией. Официальными кандидатами на проведение чемпионата Европы 2015 были Белоруссия и Венгрия. 18 декабря 2011 года на Совете ФИБА Европа в Мюнхене (Германия) было принято решение, турнир будет проводить Венгрия.

19 мая 2012 года Румынская федерация баскетбола объявила, что ФИБА Европа предоставило им право совместно с Венгрией провести чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015. ФИБА Европа подтвердила право в конце 2012 года.

Арены

Квалификация 

Квалификация на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015 началась 7 июня 2013 года и окончилась 25 июня 2014 года. Она состояла из двух раундов.

В первом раунде принимали участие национальные сборные, которые не выступали на чемпионате Европы 2013, за исключением Венгрии и Румынии. 14 сборных были разбиты на 4 группы, победители которых разыграли в плей-офф одну путевку на чемпионат Европы 2015. Победителем первого раунда квалификации стала сборная Греции.

Во втором раунде квалификации принимали участие 23 сборные: 10 команд, которые по итогам чемпионата Европы 2013 не отобрались на чемпионат мира 2014, 13 сборных, которые не квалифицировались по итогам первого раунда. 23 сборных были разбиты на 6 групп, победители которых автоматически попали на чемпионат Европы. 5 лучших сборных, которые заняли в группах 2-е место, также стали участниками женского Евробаскета.

Участники

Составы

Жеребьевка 
Жеребьёвка турнира была проведена 29 ноября 2014 года в Будапеште, Венгрия.

Посев 
Посев участников женского Евробаскета 2015 был объявлен 20 ноября 2014 года. По правилам ФИБА Европа участники турнира получили посев по результатам выступления в финальном турнире женского Евробаскета 2013 (показан в скобках для первых 6 команд) и квалификации женского Евробаскета 2015 (показан в скобках вместе с буквой Q).

Первый раунд

Группа A 
Место проведения: Тимишоара, Румыния

Группа B 
Место проведения: Орадя, Румыния

Группа C 
Место проведения: Сомбатхей, Венгрия

Группа D 
Место проведения: Шопрон, Венгрия

Второй раунд

Группа E

Группа F

Финальный раунд

Статистика 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Отборы

Награды

Итоговое положение команд 

  Победитель напрямую квалифицируется на женский баскетбольный турнир Летних Олимпийских игр 2016
  Команды, занявшие места со 2-го по 5-е, примут участие в олимпийском квалификационном турнире

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015
Международные соревнования по баскетболу в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии
Спорт в Венгрии в 2015 году
Международные соревнования по баскетболу в Румынии
Чемпионаты Европы в Румынии
Спорт в Румынии в 2015 году
Июнь 2015 года
2015 год в баскетболе